«Sibley» puede referirse a:

Apellido 
 Sibley, apellido.

Personajes 
 Brian Sibley (1949-), escritor británico.
 Charles Sibley (1917-1998), ornitólogo, biólogo estadounidense.

Toponimia

en Canadá 
 Sibley Peninsula, Ontario (Lago Superior)

en Estados Unidos 
 Sibley (Dakota del Norte)
 Sibley (Illinois)
 Sibley (Iowa)
 Sibley (Kansas)
 Sibley (Luisiana)
 Sibley (Misuri)
 Sibley County (Minnesota)
 Sibley Memorial Hospital, en Washington, D.C.
 Robert Sibley Volcanic Regional Preserve, en California
Municipios
 Municipio de Sibley (Dakota del Norte)
 Municipio de Sibley (condado de Cloud, Kansas)
 Municipio de Sibley (condado de Sibley, Minnesota)
 Municipio de Sibley Butte (Dakota del Norte)
 Municipio de Sibley Trail (condado de Barnes, Dakota del Norte)

Biología 
 Sibley, abreviatura en zoología de Charles Sibley (1917-1998), ornitólogo, biólogo estadounidense.
 Sibley-Ahlquist, taxonomía de aves con considerable diferencia con respecto a opiniones tradicionales.